«Осе́р» () — французский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Лиге 1. Образован в 1905 году. Домашний стадион клуба — «Аббе-Дешам», расположенный на берегу реки Йонна и вмещающий  зрителя. Чемпион Франции 1996 года.

История 

Успехи выступлений «Осера» во Франции и в Европе беспрецедентны для клуба из города с таким малым числом жителей (менее 40 тыс. человек). С 1980 года клуб стал выступать в Лиге 1. Во многом эти успехи объясняются деятельностью тренера Ги Ру, возглавлявшего клуб более 40 лет. После того, как в сезоне 2006/07 клуб «Нант» выбыл во Лигу 2, «Осер» ещё пять сезонов оставался единственным клубом во Франции, который не покидал высшего футбольного дивизиона, пока эта же участь не постигла команду в сезоне 2011/12, когда «Осер» занял последнее место в Лиге 1. После поражения 0:3 от марсельского «Олимпика»  команда потеряла шансы удержаться в Лиге 1. Во время следующего матча с «Монпелье» болельщики закидали поле томатами.

Клуб три раза играл в групповом раунде Лиги чемпионов: в сезонах 1996/97, 2002/03 и 2010/11. В сезоне 2010/11 «Осер» по сумме двух матчей обыграл в рамках квалификационного раунда петербургский «Зенит» — проиграв первый матч на «Петровском» со счётом 0:1, «Осер» взял реванш на «Аббе-Дешам», выиграв со счётом 2:0. Третий и на данный момент последний сезон в Лиге чемпионов команда завершила, заняв 4-ое место в своей группе с тремя очками (домашняя победа в 4-ом туре над «Аяксом» со счётом 2:1).

Также «Осер» славится своей футбольной академией, которая считается одной из лучших во Франции. Она выпустила таких знаменитых игроков, как Базиль Боли, Бернар Диомед, Эрик Кантона, Филипп Мексес, Бакари Санья, Джибриль Сиссе, Жан-Марк Феррери и многих других.

Согласно статистике, среди команд, занимавших последние места в Лиге 1 с самого первого её розыгрыша (сезон 1932/33), «Осер» в сезоне 2011/12 сумел добиться лучшей разницы забитых/пропущенных мячей: -0,289 за матч (-11 за 38 игр). После вылета в Лигу 2 в 2012 году, команда 10 лет не выходила в Лигу 1. Сезон Лиги 2 2021/22 команда завершила на третьем месте. В конечном счёте, всё решалось в стыковом матче за путёвку в Лигу 1 с «Сент-Этьеном». Обе матча в основное и, впоследствии, в дополнительное время завершились вничью, и в итоге в серии пенальти точнее оказались футболисты «Осера», выйдя в Лигу 1 впервые с 2012 года.

Достижения

Национальные 
Лига 1
 Чемпион: 1995/96

 Бронзовый призёр (5): 1983/84, 1990/91, 1993/94, 2001/02, 2009/10

Кубок Франции
 Обладатель (4): 1993/94, 1995/96, 2002/03, 2004/05
 Финалист (2): 1978/79, 2014/15

Суперкубок Франции
 Финалист (2): 2003, 2005

Международные 
Кубок УЕФА
 Полуфиналист: 1992/93

Кубок Интертото
 Обладатель (2): 1997, 2006
 Финалист: 2000

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#007dc5" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#007dc5" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#007dc5" align="left" |

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Франции
Осер
ФК «Осер»